

Sigle 

Le sigle ou acronyme SAS peut signifier :

Seconde Guerre mondiale 
 Special Air Service, unité de forces spéciales des forces armées britanniques.

Hiérarchie civile de la Cinquième République française 
 Sections administratives spécialisées (représentants du sous-préfet de 1959 à 1962)

Aéronautique / astronautique 

 Small Astronomy Satellite trois satellites artificiels consacrés à l'astronomie : voir  SAS-A/SAS-1/Uhuru, SAS-B/SAS-2 et SAS-3/SAS-C
 Salton City (Sea Airport), CA, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/S,
 Scandinavian Airlines System, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes,

Informatique 
 Méthode de séparation aveugle de source, estimation d'ondes mélangées,
 Serial Attached SCSI, une interface pour disques durs,
 SAS Institute, un éditeur spécialisé en informatique décisionnelle,
 Statistical Analysis System, un logiciel et un langage de programmation développés par cette société.

Économie 
 Société par actions simplifiée, une société commerciale de droit français (SAS).

Médecine 
 Syndrome d'apnée du sommeil.
 Service d'accès aux soins

Autres 
 San Antonio Spurs, une franchise NBA,
 Stade athlétique spinalien, club de football de la ville d'Épinal,
 Section administrative spécialisées, une structure administrative et militaire durant la guerre d'Algérie,
 Su Altı Savunma, une des deux unités des opérations spéciales de la marine turque,
 Special Air Service, une unité militaire de forces spéciales britanniques créée en Égypte en 1941,
 Statement on Auditing Standards no.70, une norme d'audit comptable américaine,
 Son Altesse Sérénissime,
 SAS, une série d'espionnage de 200 romans, écrite par Gérard de Villiers autour de Son Altesse Sérénissime Malko Linge, prince autrichien et agent contractuel de la CIA.

Culture et société 
 Un sas (du latin médiéval s(a)etatium, « tamis », utilisé dans le sens de « destiné à trier le passage ») est un dispositif qui permet de passer d'un lieu à un autre, d'un environnement à un autre.

Patronyme 

 Éva Sas, une personnalité politique française ;
 Jean Sas, un humoriste et animateur de radio et de télévision français.

Toponyme 

 Šas, un village de la municipalité d'Ulcinj, dans le sud-est du Monténégro ;
 Saš, un village de la municipalité de Tutin, en Serbie ;
 Sas de Gand, une petite ville de Zélande, aux Pays-Bas.